Чемпионат Испании по футболу 1988/1989 — 58-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 24-й раз и в четвёртый раз кряду. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 868 голов.

Турнирная таблица 

1 «Барселона» получила право участвовать в Кубке обладателей кубков УЕФА как победитель текущего розыгрыша.
2 «Вальядолид» получил право участвовать в Кубке обладателей кубков УЕФА как финалист кубка Испании.

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Атлетико» — «Бетис» — 6:2 (13-й тур, 30 ноября 1988 года)
 «Барселона» — «Овьедо» — 7:1 (30-й тур, 30 апреля 1989 года)
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Атлетик Бильбао» — «Спортинг» — 1:4 (9-й тур, 30 октября 1988 года)
 «Кадис» — «Спортинг» — 0:3 (31-й тур, 7 мая 1989 года)
 «Мурсия» — «Реал Мадрид» — 0:3 (9-й тур, 30 октября 1988 года)
 «Мурсия» — «Сарагоса» — 0:3 (29-й тур, 16 апреля 1989 года)
 «Мурсия» — «Спортинг» — 0:3 (25-й тур, 12 марта 1989 года)
 «Овьедо» — «Атлетик Бильбао» — 0:3 (38-й тур, 25 июня 1989 года)
 «Овьедо» — «Бетис» — 0:3 (3-й тур, 18 сентября 1988 года)
 «Сарагоса» — «Реал Мадрид» — 1:4 (25-й тур, 11 марта 1989 года)
 «Сельта» — «Атлетико» — 0:3 (38-й тур, 24 июня 1989 года)
 «Сельта» — «Барселона» — 0:3 (13-й тур, 1 декабря 1988 года)
 «Эльче» — «Барселона» — 0:3 (2-й тур, 11 сентября 1988 года)
 «Эльче» — «Сарагоса» — 1:4 (19-й тур, 15 января 1989 года)
 «Эспаньол» — «Реал Мадрид» — 1:4 (17-й тур, 8 января 1989 года)
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Барселона» — «Овьедо» — 7:1 (30-й тур, 30 апреля 1989 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1989
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1988 году
Спорт в Испании в 1989 году